Piel morena puede referirse a:

Dermatología 
 Piel morena o bronceada;

Música 
 Piel morena, banda española.
 Piel morena (1995), canción del álbum "En éxtasis" de Thalía.